Ратко Свилар (; 6 мая 1950, Црвенка) — югославский футболист, вратарь. Играл за сборную Югославии. Известен по выступлениям за бельгийский «Антверпен», за который играл 16 лет и провёл в его составе более двухсот матчей. После завершения карьеры он неоднократно возглавлял этот клуб, а также являлся помощником тренера.

Карьера 
Родился в Црвенке, Югославия. После игры за одноимённую команду города, в 1973 году Свилар переходит в «Войводину». Сыграв за сербскую команду более двухсот матчей, он пополнил ряды «Антверпен» в ноябре 1980. Свилар играл за эту бельгийскую команду следующие шестнадцать лет, а в сезоне 1991/92 помог клубу финишировать на пятом мест в чемпионате и выиграть кубок.

Он играл до 46-летнего возраста, а затем работал в клубе. На международной арене Свилар играл за Югославию и числился в заявке команды на чемпионате мира 1982 года, но на поле так и не вышел. Дебютировал за национальную команду 25 сентября 1976 в матче против Италии.

После игровой карьеры Свилар долгое время работал в системе «Антверпена», в том числе был главным тренером команды. В 2009 году с ним произошёл несчастный случай при приготовлении барбекю, чуть не окончившийся летальным исходом.

Личная жизнь 
Сын Ратко, Миле—тоже футбольный вратарь.

Примечания

Ссылки 
Профиль на сайте «Антверпена»
Статистика выступлений за сборную 

Профиль на NASLJerseys.com

Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Рочестер Лансерс»
Игроки ФК «Црвенка»
Игроки сборной Югославии по футболу
Тренеры ФК «Антверпен»